Pot poate fi:

 Pot, în limba română, a putea
 Pol Pot, om politic cambodgian
 Pot zbura, cântec dance al interpretei de origine română Celia
 Pot ș-așa ceva, film românesc de amatori realizat în 2007
 Aripi să pot zbura, titlul primului maxi-single al formației t-Short
 Incredibil cu ce se pot compara câinii, poezie de Nichita Stănescu

Vezi și 
 Pont